Семено́вский — топонимическая фамилия.

Известные носители 
 Семеновский, Валерий Оскарович (род. 1952) — российский театральный критик и драматург, сын О. В. Семеновского.
 Семеновский, Василий Логинович (1884—1938) — российский революционер, советский дипломат, один из первых мастеров альпинизма и заслуженных мастеров альпинизма СССР.
 
 Семеновский  Игорь Дмитриевич (род. 1991) — российский политолог и ученый-правовед, кандидат юридических наук, политик, сын Д. Д. Семеновского.
 Семеновский, Константин Сергеевич (1916—1977) — русский советский поэт, племянник Д. Н. Семеновского.
 Семеновский, Моисей Львович (род. 1928) — советский и российский кардиохирург, доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии РФ.
 Семеновский, Оскар Владимирович (1926—1979) — советский литературовед.
 Семеновский, Пётр Сергеевич  (1883—1959) — судебный медик, один из пионеров отечественной криминалистики.
 Семеновский, Фёдор Алексеевич (1901—1941) — советский военный деятель.

 Эйсман-Семеновский, Эмиль (1857—1911) — польский и французский художник-портретист.

См. также 
 Семёновский